Auto-industrie
 alias van de groep Funckarma